Deutsch-Amerikanisches Institut ist der Name mehrerer Kultureinrichtungen in Deutschland:
 Deutsch-Amerikanisches Institut Heidelberg (DAI), eine Einrichtung in Heidelberg, die sich dem kulturellen Austausch zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika widmet
 Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg e. V. (DAI), eine binationale Kultur- und Bildungseinrichtung sowie interkulturelle Begegnungsstätte für Deutsche und Amerikaner
 Deutsch-Amerikanisches Institut Saarbrücken e. V. (DAI), eine binationale Einrichtung in Saarbrücken, die durch Bildungs- und Informationsarbeit der Förderung der deutsch-amerikanischen Beziehungen dient
 Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen (d.a.i.), existiert seit 1952 und hat den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern Deutschland und Amerika auf mehreren Ebenen zum Ziel 

Siehe auch:
 In manchen Städten tragen die entsprechenden Einrichtungen noch den historischen Namen „Amerika-Haus“
 Deutsch-Amerikanisches Zentrum Stuttgart
 Das frühere Deutsch-Amerikanische Institut in Darmstadt, heute John-F.-Kennedy-Haus (Darmstadt)